Heathen (Religião) - Indivíduo ou grupo, pertencente a tradições pagãs de matriz germânica.
 Heathen (banda) - dos  Estados Unidos
 Heathen (álbum) -  de David Bowie